Чемпіонат Угорщини з футболу 1984—1985 — 83-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Угорщини. Титул чемпіона вдруге поспіль здобув Будапешт Гонвед.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Татабанья Баняс взяв участь у Кубку володарів кубків 1985—1986 як фіналіст Кубку Угорщини 1984—1985.
2. Після закінчення сезону клуб Раба змінив назву на Дьйор.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Угорщини на rsssf 

1984—1985
Угорщина
Угорщина
1984 в угорському спорті
1985 в угорському спорті